Een Videocassetterecorder
VCR (Philips), het oudste systeem voor videocassettes, ontwikkeld door Philips, dat werkte met cassettes waarin de twee spoelen zich boven elkaar bevonden.
VCR-motor (variable compression ratio)
Vereniging van Commerciële Radio 
Voetbalclub Rinsumageest 
Vliegclub Rotterdam
VC Rijmenam